Ел Павал има више значења:

 Ел Павал (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Павал (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику